(né en 1953), un médecin allemand ;
 Thomas Krause (né en 1971), coureur allemand du combiné nordique, représentant le club  ;
 Thomas Krause (né en 1980), coureur et entraîneur allemand du combiné nordique, représentant le club SV Mitteltal-Obertal ;
  (né en 1981), un joueur de football danois.